Le Dr Jennifer Keller est un personnage fictif de la série télévisée de science-fiction américano-canadienne Stargate Atlantis. Elle est jouée par l'actrice canadienne Jewel Staite, qui avait préalablement joué le Wraith Ellia dans l’épisode 2x07 - Instinct. Le personnage du Dr Jennifer Keller apparaît dans l’épisode 3x20 - Nom de code : Horizon en remplacement du Dr Carson Beckett (joué par Paul McGillion) en tant que médecin-chef de l’infirmerie d’Atlantis, à la suite de la mort de ce dernier. Apparaissant au départ comme un personnage secondaire récurrent de la série, Jennifer Keller devient un personnage régulier à partir de la saison 5. Elle est une jeune scientifique brillante, et apparaît au début comme une personne plutôt peureuse qui a le vertige, mais s'avère être courageuse au fil des années.

Biographie du personnage 
Le Dr Keller est née et a grandi à Chippewa Falls (Wisconsin, États-Unis). Avant de rejoindre l'expédition Atlantis, sa mère meurt et son père devient sa seule famille. C’est une personne très brillante, puisque tout au long de sa scolarité, elle était toujours en avance sur sa classe : en effet, elle a son baccalauréat à 15 ans et sa licence pour devenir médecin avant d'avoir le droit de vote, comme elle le dit à Ronon. Elle devient médecin-chef de l’expédition Atlantis après la mort du précédent, le Dr Carson Beckett. Une de ses premières opérations est de sauver le Dr Weir, après qu’elle fut mortellement blessée en raison du rayon des Réplicateurs. Elle dit à McKay qu'il pourrait sauver sa vie avec les nanites réplicateurs qui l'avait infectée autrefois.

Triangle amoureux 
Dans l’épisode 4x13 - Quarantaine, elle développe un intérêt romantique pour Ronon, apparemment réciproque, pendant qu’ils sont tous deux enfermés dans l'infirmerie, lors d’un dysfonctionnement de la cité. Mais, plus tard, elle semble attirée par McKay, qui sauve sa vie quand ils étaient piégés avec Carter dans une mine des Geniis.

Plus tard, McKay lui dit qu'il l'aime, tout comme Ronon, qui révèle qu’il a lui aussi des sentiments pour elle. Cependant, quand elle se rend compte de ses intentions, elle dit à Ronon qu'elle s'intéresse à quelqu'un d'autre, et vers la fin de la saison 5, elle commence à avoir une relation avec cet autre membre de l’expédition Atlantis, Rodney McKay.

Références 

Tau'ri
Personnage de fiction du Wisconsin
Médecin de fiction